Агвакате има више значења:
  Агвакате (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агвакате (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агвакате (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агвакате (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агвакате (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агвакате (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агвакате (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агвакате (Сан Луис Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агвакате (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агвакате (Санта Ана Кваутемок), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агвакате (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Агвакате (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агвакате (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику